Мандрівник — російська літературна премія в області фантастики.
 Мандрівник — антиутопічний роман Джона Твелф Гоукса.

Фільми 

 «Мандрівник» — американська драма 1925 року.
 «Мандрівник» — радянський художній фільм 1987 року.
 «Мандрівник» — американський телесеріал 2007 року.
 «Мандрівник» — казахстанський історико-драматичний фільм 2015 року.

Див. також 
 Мандрівники (значення)